57. længdegrad kan henvise til:

 57. vestlige længdekreds
 57. østlige længdekreds